Die UK Championship 1995 war ein Snookerturnier, das vom 17. November bis 3. Dezember 1995 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich Stephen Hendry den Titel. Bereits 1989/90 war ihm ein zweifacher Titelgewinn gelungen. Er besiegte Peter Ebdon bei dessen erster Finalteilnahme mit 10:3.

Ebdon war der letzte gewesen, der ein Maximum Break in dem Turnier geschafft hatte. Hendry folgte ihm nun nach und war damit der erste Spieler überhaupt, der drei offizielle 147er-Breaks gespielt hatte. Und der erste, dem zwei solche Breaks in einem Kalenderjahr gelungen waren.

Preisgeld 
Die Prämien für die Platzierungen blieben zum Vorjahr völlig gleich. Trotzdem wurden erstmals wieder 400.000 £ an Preisgeld erreicht, weil insbesondere für das Maximum Break eine besonders hohe Prämie ausgelobt worden war. Während Willie Thorne (1987) und Peter Ebdon (1992) noch mit 6750 £ bzw. 6000 £ zufrieden sein mussten, brachte das Maximum Hendry 25.000 £ zusätzlich ein.

Qualifikation 
Die Zahl der Anmeldungen ging in diesem Jahr weiter zurück und mit 467 Teilnehmern war der niedrigste Stand seit der Öffnung des Turniers erreicht. Trotzdem war immer noch eine sehr langwierige Qualifikation notwendig, die vom 28. Juni bis 18. September über zwei Monate dauerte.

Hauptturnier 
Ab 17. November wurde die finale Runde der UK Championship 1995 mit 64 Spielern ausgetragen.

Century-Breaks 
49 Century-Breaks waren auch schon zwei Jahre zuvor im Hauptturnier erzielt worden. Mit 11 Breaks von 100 Punkten oder mehr, darunter das dritte Maximum Break der Turniergeschichte, war zum zweiten Mal Stephen Hendry erfolgreichster Spieler.

Die Breaks während der Fernsehphase ab dem Achtelfinale sind kursiv dargestellt.

Quellen 

1995
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Preston